Hauptstraße 30 steht für:

 Hauptstraße 30 (Bad Orb)
 Hauptstraße 30 (Mönchengladbach)

Siehe auch:

 Hauptstrasse 30